William Drayton ist der Name folgender Personen:

* William Drayton (Jurist) (1732–1790), US-amerikanischer Jurist
 William Drayton (Politiker) (1776–1846), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Drayton (1742–1779), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Drayton, bekannt als Bill Drayton (* 1943), US-amerikanischer Unternehmer
 William Jonathan Drayton, bekannt als Flavor Flav (* 1959), US-amerikanischer Rapper